A 26. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát (1985) Finnországban, Joutsában rendezték, a záróünnepséget Helsinkiben tartották. Harmincnyolc ország kétszázkilenc versenyzője vett részt. A magyar csapat két arany-, két ezüst- és két bronzérmet szerzett, ezzel 3. lett az országok közötti pontversenyben.
(Az elérhető maximális pontszám: 6×42=252 pont volt)

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

A csapat vezetője Hódi Endre volt.

Források
Reiman István – Dobos Sándor: Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák 1959-2003 Typotex 2003, Budapest ()

Kapcsolódó szócikkek 
Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák listája
A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák magyar versenyzői

További információk
Az IMO hivatalos honlapja

Nemzetkozi Matematikai Diakolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák